Pleta (bestiar), terreny per al ramat.

 Pleta, escut petit de grecs i macedonis, vegeu Cetra.

També s'utilitza com a terme geogràfic, com per exemple: 
 La Pleta del Cérvol al massís del Garraf.
 La Pleta Verda, al Pallars Jussà.
 Les Pletes del Taó, al Pallars Jussà.
 La Pleta del Samont, a Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental - Baix Montseny)
 Cleda Pleta.
 Tavascan Pleta del Prat''', estació d'esquí situada al voltant del refugi de la Pleta del Prat de la vall de Mascarida, al poble de Tavascan.